Le tournoi de tennis d'Inde est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2006, classée en catégorie Tier III, se dispute à Calcutta du 18 au .

Martina Hingis remporte le simple dames. En finale, elle bat Olga Puchkova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Liezel Huber et Sania Mirza.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Inde
 Saison 2006 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2006
Inde
Sport en Inde en 2006
Tennis en septembre 2006
Événement sportif à Calcutta